Револусион има више значења:

 Револусион (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Револусион (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Револусион (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Револусион (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Револусион (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Револусион, Лас Виборас (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Револусион (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Револусион (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Револусион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Револусион (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион, Бенигно Кријадо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион, Браулио Лонгорија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион, Висенте Родригез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион, Ел Алто (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион, Модесто Серда (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион, Роберто Контрерас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион, Сан Исидро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион, Серхио Мартинез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Револусион (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Револусион (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Револусион (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Револусион (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Револусион, Унидад (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику